In 1948/49 werd het vierdekampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Kickers Offenbach werd kampioen en VfR Mannheim vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Dit seizoen werd ook nog de nummer drie, Bayern München, toegelaten.

Bayern verloor al in de voorronde van FC St. Pauli. Offenbach versloeg Wormatia Worms en werd dan door Mannheim uitgeschakeld. Mannheim had in de eerste ronde Hamburger SV verslagen. In de finale versloeg de club Borussia Dortmund en werd voor de enige keer in het bestaan van de club landskampioen.

Eindstand

 Degradatie play-off

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1948/49
Oberliga Süd